Ромски се може односити на:
 Роми, један од индоаријских народа.
 Ромски језик, један од индоаријских језика.